NIG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nikunau (Kiribati)
 nig – codice ISO 639-3 della lingua ngalakan